Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alejandro Hernández che ha battuto in finale Alexander Reichel 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Alejandro Hernández (Campione)
 Eyal Ran (quarti di finale)
 Martín Rodríguez (primo turno)

 Luis Herrera (primo turno)
 Juan Antonio Pino Pérez (secondo turno)
 Albert Chang (primo turno)
 Óscar Ortiz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1996